Cabinet Althaus I
 Cabinet Althaus II